Albiano — comuna italiana do Trentino-Alto Ádige
 Albiano (geologia) — período geológico
 Albiano d'Ivrea — comuna italiana do Piemonte

Desambiguações de topônimos